LED (съкр. от английски Light-emitting diode), представлява полупроводников диод. На базата на LED диоди са разработени лампи. Този вид лампи има много преимущества пред доскоро използваните лампи с нажежаема жичка.

Филаментни LED лампи 
Съществуват и така наречените „Филаментни LED лампи“. В технически термини филамент означава нагревателна нишка. На практика това е LED стълб с миниатюрни кристали от полупроводник. Във филаментните лампи са монтирани 2 или повече пръчки с паралелно свързани миниатюрни LED диоди. Бройката им е такава, че да са за определено напрежение. Мощността на лампата зависи от броя на паралелно свързаните LED пръчки, като обикновено една пръчка е не е повече от 1.2 W. Филаментните пръчки работят при затруднено охлаждане, а температурата им не трябва да преминава 60 градуса по Целзий. За да се подобри охлаждането, балонът им се пълни с хелий . За това той се прави по-голям в сравнение с лампите с нажежаема жичка. На филаментните пръчки производителите нанасят дебел слой силициев луминифор, който не позволява излъчване на ултравиолетови лъчи и способства за равномерно разпределение на силата на светлината от филамента. Тъй като филаментната нишка не може да работи с директно мрежово напрежение, то всички LED лампи са окомплектовани с драйвер, който преобразува мрежовото напрежение в подходящо за целта.

Източници 

Източници на светлина
Електротехника